Schröbler ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeborg Schröbler (1908–1975), deutsche Germanistin 
 Manfred Schröbler (1934–2015), deutscher Fußballspieler